John Marshall (cap de justícia) (1755–1835), Cap de justícia dels Estats Units.
 John Marshall (capità britànic) cartografiador de les Illes Marshall que porten el seu cognom
 John Marshall (industrial) (1797-1836), industrial tèxtil anglès.
 John Marshall (atleta), dels Jocs Olímpics de 1984
 John Marshall (dibuixant de còmics) (nascut el 1955)
 John Marshall (escultor) (1932–2009)
 John Marshall (escultor escocès) (1888-1952)
 John Marshall (cineasta) (1932–2005)
 John Marshall (nedador) (1930–1957) nedador australià
 John Marshall (polític del segle XVI), 1535–39
 John Augustine Marshall (1854–1941), jutge federal U.S.
 John Joseph Marshall (1807–1870), de Nova Scotia, Canadà
 John George Marshall (1786–1880), de Nova Scotia, Canadà
 John R. Marshall, metge i pioner en el tractament de la fertilitat
 Chief Justice John Marshall, escultura a Washington, D.C.
 John Marshall Park, parc a Washington, D.C.
 John Marshall Law School
 Jack Marshall